Brâncoveanu ist der Name folgender Personen:

 Grigori Brâncoveanu, Bojar und 1810 Mitgründer der Graiko-Dakiki Etaireia (Griechisch-Dakische Gesellschaft)

Brâncoveanu steht für:

 Brâncoveanu (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița, Rumänien
 Constantin Brâncoveanu (Călărași), Dorf in Rumänien
 Universität Constantin Brâncoveanu, Universität in Pitești, Rumänien
 Brâncoveanu-Stil, ein rumänischer Architekturstil
 Brâncoveanu (Adelsgeschlecht), ein rumänisches Adelsgeschlecht